

Musica 
 Habibi – album degli Agricantus del 2005
 Habibi (I Need Your Love) – singolo di Faydee, Shaggy e Mohombi del 2014
 Habibi – singolo di Ghali del 2017
 Habibi – singolo di Tamino del 2017
 Habibi – EP di Tamino del 2018

Altro 
 Habibi – film del 2010 diretto da Davide Del Degan
 Habibi – graphic novel di Craig Thompson